Las siglas PRP pueden referirse a varias organizaciones políticas:

Partido Republicano Paulista partido político de Brasil (1873-1937)
 Partido Republicano Progresista partido político de Brasil fundado en 1991
Partido Republicano Progresista, o también Derecha Liberal Republicana partido político de España (1930-1936)
 Partido Republicano Progresista partido político de Venezuela (1936-1937)
Partido de Representación Popular, partido político de Brasil (1945-1965)
Partido Republicano Portugués, partido político de Portugal (1876-1926)
 Partido Revolucionario del Proletariado, partido político de México (1964-1970)
Partido Revolucionario del Proletariado, partido político de Portugal (1973-1982)
Partido Revolucionario del Proletariado, partido político de Venezuela (1946-1952)
Partido Riojano Progresista, conocido hoy en día simplemente como Partido Riojano (1982-presente)

También puede referirse al Plasma Rico en Plaquetas en términos médicos

En biología, las siglas PrP son la abreviatura de los priones, proteínas infecciosas no asociadas a células